Webber kan syfta på:

 Webber (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi
 Webber, Kansas – en ort i Jewell County
 Webber Glacier – en glaciär i Kanada
 Webber Island  – en ö i Antarktis
 Webber Nunatak – en nunatak i Antarktis
 Webber River – ett vattendrag i Kanada
 Mount Webber – ett berg i Australien

Se även
 Webber Brook – flera
 Webber Creek – flera
 Webber Lake – flera